Newry – miasto w Wielkiej Brytanii
 Newry – jednostka osadnicza w USA, w stanie Karolina Południowa
 Newry – miasto w USA, w stanie Maine
Gminy w USA:
 Newry (ang. Newry Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Newry (ang. Newry Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Freeborn